Jörgen Persson ist der Name folgender Personen:

* Jörgen Persson (Kameramann) (* 1936), schwedischer Kameramann
 Jörgen Persson (Tischtennisspieler) (* 1966), schwedischer Tischtennisspieler